Парамуширская бурозубка, или берингийская бурозубка () — вид млекопитающих рода бурозубок (Sorex) семейства землеройковых (Soricidae). Описан в 1933 году японским зоологом Нагамити Куродой.

Распространение 
Эндемик острова Парамушир (Курильские острова), населяет главным образом прибрежные кустарниковые заросли.

Размножение 
В помёте до 11 детёнышей.

Численность 
Точные данные о численности особей парамуширской бурозубки отсутствуют. В настоящее время вид имеет статус «Data Deficient» («недостаточно данных») по классификации Международного союза охраны природы.

Примечания 

Бурозубки
Млекопитающие Азии
Эндемики Курильских островов
Животные, описанные в 1933 году